Тюне () — коммуна в Нижней Саксонии (Германия)
 Тюне, Вольфганг () — немецкий гимнаст.